Calvisi (client de Júnia Silana), romà que va denunciar a Agripina II
 Flavi Calvisi, governador d'Egipte